Targovisjte kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Targovisjte (stad), regionhuvudort, Obsjtina Trgovisjte, 
 Targovisjte (region), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar